Australospio är ett släkte av ringmaskar. Australospio ingår i familjen Spionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Australospio